«Мелисса и Джоуи» () — американский комедийный сериал, выходивший на канале ABC Family с 17 августа 2010 по 5 августа 2015 года. Главные роли исполнили Мелисса Джоан Харт и Джоуи Лоуренс, ранее снимавшиеся вместе в другом проекте канала — телефильме «Фальшивая свадьба» в 2009 году. Сериал транслировался с умеренным успехом на протяжении четырех сезонов, включающих в себя 104 эпизода.

Синопсис 
Бывший успешный топ-менеджер Джоуи Лонго, чья карьера была разрушена из-за аферы начальника, становится няней Леннокс и Райдера, детей-подростков бывшего босса, которые находятся на попечении своей тёти — местного политика Мел Бёрк.

Персонажи и актёры

Главные герои 
 Мелисса «Мел» Бёрк (Мелисса Джоан Харт) — член городского совета Толидо, штат Огайо. После ареста сестры Мередит и исчезновения зятя Льюиса, берёт на себя опеку над их детьми и своими племянниками — Леннокс и Райдером (104 серии).
 Джозеф «Джоуи» Лонго (Джоуи Лоуренс) — бывший глава отдела продаж в компании Льюиса Скэнлона. Потеряв работу после банкротства фирмы, становится помощником по хозяйству в доме Мел и няней её племянников (104 серии).
 Леннокс Элизабет Скэнлон (Тэйлор Спрейтлер) — дочь Мередит и Льюиса, племянница Мел и старшая сестра Райдера (104 серии).
 Райдер Скэнлон (Ник Робинсон) — сын Мередит и Льюиса, племянник Мел и младший брат Леннокс (89 серий).

Второстепенные персонажи 
 Зандер Карлсон (Стерлинг Найт) — бойфренд Леннокс (31 серия, 2013—2015)
 Стефани Краузе (Люси Де Вито) — ассистентка Мел (16 серий, 2010—2012)
 Марко (Кевин Фонтейн) — племянник Джоуи (11 серий, 2013—2015)
 Дэни Манчини (Джада Фейсер) — дочь Джоуи (9 серий, 2014—2015)
 Рассел Бёрк (Кристофер Рич) — отец Мел, сенатор (8 серий, 2010—2015)
 Холли Ребек (Рэйчел Фокс) — девушка Райдера (7 серий, 2011—2012)
 Глория Лонго (Фэйт Принс) — мать Джоуи (7 серий, 2013—2015)
 Остин (Тревор Донован) — друг Мел (7 серий, 2013—2014)
 Ронда Ченг (Элизабет Хо) — пресс-секретарь Мел (5 серий, 2010)
 Тереза (Марисса Джэрет Винокур) — сестра Джоуи (5 серий, 2013—2014)

Приглашённые звёзды 

 Мэттью Лоуренс
 Кристин Лэйкин
 Скотт Майкл Фостер
 Дорис Робертс
 Грегг Салкин
 Эрин Сандерс
 Брук Бёрк
 Меган Хилти
 Бет Бродерик
 Эндрю Лоуренс
 Коди Линли
 Крис Брошу
 Джулия Даффи

 Кэтрин Хелмонд
 Вивика А. Фокс
 Лесли Гроссман
 Деби Мейзар
 Трэвис Шульдт
 Джейми Прессли
 Тим Конуэй
 Мэтт Седеньо
 Блейк Дженнер
 Марла Соколофф
 Джейкоб Артист
 Иветт Николь Браун
 Валери Харпер

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала Freeform
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Disney-ABC Domestic Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Огайо
Телесериалы США, завершённые в 2015 году